El municipio de North (en inglés: North Township) es un municipio ubicado en el condado de Woodson en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 61 habitantes y una densidad poblacional de 0,37 personas por km².

Geografía 
El municipio de North se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 166.82 km², de la cual 165,72 km² corresponden a tierra firme y (0,66 %) 1,11 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 61 personas residiendo en el municipio de North. La densidad de población era de 0,37 hab./km². De los 61 habitantes, el municipio de North estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 0 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Woodson